SAS er et akronym med flere betydninger:
 Scandinavian Airlines – skandinavisk luftfartselskab.
 Special Air Service – specialstyrker i den engelske hær.
 SAS Institute – amerikansk softwarevirksomhed.
 SAS (album) – et album af den danske musiker TopGunn
 SAS (statistikprogram) – et statistiskprogram.
 Serial Attached SCSI – seriel kommunikationsprotokol.
 Southern All Stars – et japansk rockband.
 Stella Adler Studio – et studie oprette af Stella Adler.

Se også 
 Software as a Service (SaaS)